Bianchi (Itália)
Bianchi (bicicletas)
Bianchi (motocicletas)

Desambiguações de topônimos